Piaski kan verwijzen naar:

 Piaski (gemeente in Groot-Polen), een gemeente in de powiat Gostyński in het Poolse woiwodschap Groot-Polen
 Piaski (plaats in Groot-Polen), de hoofdplaats van die gemeente
 Piaski (gemeente in Lublin), een gemeente in de powiat Świdnicki in het Poolse woiwodschap Lublin
 Piaski (plaats in Lublin), de hoofdplaats van die gemeente
 Piaski (Pommeren), een gehucht in de gemeente Krynica Morska (powiat Nowodworski, woiwodschap Pommeren, Polen)
 Piaski (West-Pommeren), een plaats in de gemeente Barwice (powiat Szczecinecki, woiwodschap West-Pommeren, Polen)

Zie ook 
 Station Piaski
 Station Piaski Pomorskie
 Station Piaski Wielkopolskie